Dit is de wereldranglijst van december 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 december 1997.

Mannen 12